Dongting Hu ist der Name folgender Seen:
 Dongting Hu in China, siehe Dongting-See
 Dongting Hu (Antarktika) im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika